SEPT steht als Abkürzung für:
 Systemexterne Prüftechnik, technische Einrichtung der Kommunikationstechnik
 Small Enterprise Promotion and Training Programme der Universität Leipzig

Sept steht für:
 Sept bzw. Septime, musikalisches Intervall

Sept. steht für:
 September, neunter Monat im Jahr 

Siehe auch:
 
 

SEPT